MIMA steht für:

 Mechanically interlocked molecular architectures, siehe Mechanisch verzahnte Moleküle
 Mikroprogrammierte Minimalmaschine

MiMA steht für:

 One MiMA Tower, Wolkenkratzer in New York City

MiMa steht für:

 MiMa Mineralien- und Mathematikmuseum in Oberwolfach (Schwarzwald)

mima steht für:

 Middlesbrough Institute of Modern Art
 Mittagsmagazin, Fernsehsendung von ZDF und ARD

Mima steht für:

 Mima, Stadt in der Präfektur Tokushima, Japan

Mima ist der Familienname folgender Personen:

 Kunioki Mima (* 1945), japanischer Physiker

Abkürzung